Torricelli ist:

Name folgender Personen:
 Evangelista Torricelli (1608–1647 in Florenz), italienischer Physiker und Mathematiker
 Giambattista Torricelli (1779–1848), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Schriftsteller
 Giuseppe Torricelli und Giovanni Antonio Torricelli, italienische Baumeister des 18. Jahrhunderts mit Wirkungskreis vor allem im zaristischen Russland
 Leopoldo Torricelli (1893–1930), italienischer Radrennfahrer
 Moreno Torricelli (* 1970), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Torricelli (* 1951), US-amerikanischer Politiker, ehemaliges Mitglied des Repräsentantenhauses und des Senates

Außerdem:
 Torricelli (Mondkrater), benannt nach Evangelista Torricelli
 (7437) Torricelli, Asteroid des Hauptgürtels
 Torricelli-Sprachen, eine Sprachfamilie in Papua-Neuguinea
 Torricelli (1934), später spanisch General Sanjurjo, ein italienisches U-Boot der Archimede-Klasse
 Torricelli (1939), ein italienisches U-Boot der Brin-Klasse
 Torricelli-Berge, eine Bergkette auf Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Torr, Einheit des Drucks
 Torricellis Trompete
 Fermat-Torricelli-Punkt
 Torricellisches Ausflussgesetz
 Torricelli-Prinzip